

Sigle
 Thoracic Aortic Aneurysm – aneurisma dell'aorta toracica
 Trentino-Alto Adige
 Trent Alexander-Arnold – calciatore inglese

Chimica
 TAA – abbreviazione del composto tioacetammide
 TAA - abbreviazione del composto Acetilacetonato di Titanio

Codici 
 TAA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Tarapaina (Isole Salomone)
 TAA – codice vettore ICAO di Trans Australia Airlines
 taa – codice ISO 639-3 della lingua del basso Tanana

Linguistica
Lingua taa – lingua dell'Africa
Tāʾ – terza lettera dell'alfabeto arabo